Schnurrenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Schnurrenberger (* 1955), US-amerikanischer Kanute 
 Kurt Schnurrenberger (* 1932), Schweizer Radrennfahrer